Kóngo je lahko:
 Svobodna država Kongo, zasebna kolonija belgijskega kralja Leopolda II.; 
 Belgijski Kongo, bivša belgijska kolonija; 
 Demokratična republika Kongo, večja in južnejša država, z glavnim mestom Kinšasa;
 Republika Kongo, severnejša država, z glavnim mestom Brazzaville;
 Kongo (reka).

Kongo je tudi:
 Kongo, pustolovski roman Michaela Crichtona iz leta 1980
 Kongo, film iz leta 1995, posnet po njem